Baillon är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Baillon (1875–1932), belgisk författare.
 Emmanuel Baillon (1742–1801), fransk advokat.
 François Baillon (1778–1855), fransk zoolog.
 Henri Ernest Baillon (1827–1895), fransk botaniker och läkare.
 Louis Charles Baillon (1881–1965), brittisk landhockeyspelare.
 Yann Baillon (1978–), fransk kampsportare.

Franska efternamn